De Abdij van Ihlow (Monasterium Sanctae Mariae in Schola Dei) is een voormalige cisterciënzerabdij in Ihlow in Nedersaksen. Het klooster is acht kilometer ten zuiden van Aurich (Oost-Friesland) gelegen.

Het klooster is gesticht in 1228. Tot de ontbinding van het klooster, ten tijde van de reformatie, was Ihlow een van de belangrijkste kloosters van het Nederlands-Duitse kustgebied. De Ihlower abten speelden een belangrijke rol in de politiek, cultuur en religie. Zij traden op als vrederechters en dijkgraven. In de tijd van de Friese Vrijheid was in de abdij zeer waarschijnlijk het kantoor en het archief gevestigd van de Upstalsboom. Ruim 300 jaar na de oprichting ontbonden de graven van Oost-Friesland het klooster. Zij lieten de gebouwen slopen of gaven ze een nieuwe functie.

Tijdens opgravingen zijn de funderingen van de muren en pilaren, de vloeren van de kerk en de huizen van de monniken blootgelegd. Er zijn ook twee gedeeltelijk bewaard gebleven kloostervijvers en wallen met beschermende greppels terug te vinden. In het omringende bosgebied zijn talloze bolakkers te zien.

Een deel van het gebied behoort tot het Archäologische Park Klosterstätte Ihlow. Van 2005 tot 2009 liet de gemeente Ihlow de voormalige kloosterkerk reconstrueren. De met klimop bedekte stalen gaasmatten bootsen de muren van het gebouw na. Het voormalige koor werd herbouwd met hout en staal op originele grootte. Het hoogste punt is 45 meter. Onder de voormalige kloosterkerk is een stiltekamer gebouwd.

Zusterkloosters 

Ihlow
Ihlow
Ihlow (Nedersaksen)
Geschiedenis van Oost-Friesland
Ihlow